Aufbau bezeichnet:

 das hierarchische Gerüst einer Organisation, siehe Aufbauorganisation
auch Aufbauten:
 die Konstruktionsformen bei Kraftfahrzeugen und Anhängern, Aufbautyp, siehe Karosserie
 die Konstruktion bei Zugfahrzeugen und Waggons im Schienenverkehr, siehe Wagenkasten
 die Konstruktion auf dem Schiffsrumpf, siehe Decksaufbau
Aufbauten im Speziellen:
 im Prinzip transportable Nebengebäude, siehe Aufbauten (Baurecht)

Aufbau heißen:
 Aufbau Haus, Bauwerk in Berlin
 Aufbau-Verlag mit Sitz in Berlin
 Aufbau (jüdische Zeitung), deutsch-jüdische Exilzeitung in New York (1934 gegründet), seit 2005 in Zürich als Aufbau. Das jüdische Monatsmagazin
 Aufbau: Kulturpolitische Monatsschrift, in Ostberlin erscheinende Kulturzeitschrift (1945–1958)
 Revolutionärer Aufbau Schweiz, politische Organisation mit Publikation „Aufbau“ (1992 gegründet)
 Wohnungsbaugenossenschaft „Aufbau“ Gera
 Wohnungsbaugenossenschaft „Aufbau“ Strausberg
 ein häufiger Name von Betriebssportgemeinschaften in der DDR, siehe Sportvereinigung

Siehe auch:
 Wiederaufbau, Aufbau Ost, Aufbau West